Le patronyme Buyer a été porté en France par des familles distinctes.De nos jours ne subsiste plus que la famille de Buyer olim Boyer.

Famille de Buyer olim Boyer (Gascogne)

Famille de Buyer (Lyon) 
La famille lyonnaise du nom de Buyer fut anoblie comme échevin de Lyon en 1496 et 1510. 
 Barthélemy Buyer (1433-1485), imprimeur et échevin à Lyon